Сен-Лоран-де-Комб — коммуна во Франции, в департаменте Жиронда
 Сен-Лоран-де-Комб — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта